Chocó bezeichnet:

 Departamento del Chocó, Verwaltungsregion in Kolumbien
 Tumbes-Chocó-Magdalena, biogeographische Region im Nordwesten von Südamerika 
 Chocó-Sprachen, Sprachfamilie im Nordwesten von Südamerika
 Chocó (Ethnie), indigene Volksgruppe im Nordwesten von Südamerika
 Apostolische Präfektur Chocó, ehemalige apostolische Präfektur

Choco bezeichnet:

 Choco (Potosí), Ortschaft im Municipio Pocoata, Departamento Potosí, Bolivien
 Distrikt Choco, Distrikt in der Provinz Castilla der Region Arequipa, Peru 
 Choco (Castilla), Ort und Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Castilla, Region Arequipa, Peru 

Siehe auch:
 Unión Chocó, Ort in Panama